Brask kan syfta på

  Brask, Estland – en by i landskapet Harjumaa i Estland
 Brask (ätt) – svensk medeltidsätt
 Hans Brask (1464–1538), en biskop
 Brasklapp – ett förbehåll avgivet som försiktighetsåtgärd, uppkallat efter biskopen